Нопала има више значења:

 Нопала (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нопала (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нопала, Гвадалупе Нопала (Уејпостла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Нопала (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику